Fini ist der Familienname folgender Personen:

 Cosimo Fini, eigentlicher Name von Guè Pequeno (* 1980), italienischer Rapper und Produzent
 Gianfranco Fini (* 1952), italienischer Politiker
 Leonor Fini (1907–1996), argentinische Malerin
 Massimo Fini (* 1934), italienischer Publizist
 Michele Fini (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Fini (1606–1660), italienischer Jurist und Politiker

Fini ist der Rufname folgender Personen
 Fini Busch (eigentlich Josefine Huber-Busch; 1928–2001), deutsche Schlagertexterin
 Fini Pfannes (eigentlich Josefine Pfannes; 1894–1967), deutsche Unternehmerin

Fini steht für:

 (795) Fini, Asteroid des Hauptgürtels
 Fini (Zypern), Ort im Bezirk Limassol in Zypern

Siehe auch:
 Feeny
 Finni